Андре́й Анто́нов:
 Антонов, Андрей Геннадьевич (1944—2011) — советский и российский художник, заслуженный художник России.
 Антонов, Андрей Игоревич (род. 1985) — белорусский и российский хоккеист.
 Антонов, Андрей Сергеевич (1936—2008) — молекулярный биолог.